Enemorina Eaner est un woreda du centre-sud de l'Éthiopie, situé dans la zone Gurage de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Ses principales agglomérations sont Gunchire, située  au sud de Welkite, et Kose une vingtaine de kilomètres plus loin, à la limite avec la zone Hadiya.

Notes et références 
 

Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud